Benetti, un fabricant italien de yachts de luxe installé à Viareggio, Livourne et Fano
 Adriana Benetti, est une actrice italienne
 Romeo Benetti, un joueur de football international italien